L'MD Helicopters MD 520N è un elicottero leggero monomotore a turbina, ad cinque posti e rotore principale a cinque pale e sistema anticoppia NOTAR, prodotto dall'azienda statunitense McDonnell Douglas Helicopter Systems, poi MD Helicopters Inc. dal 1999 e sviluppato dal precedente MD 500E.

Utilizzatori 

 Hukbong Himpapawid ng Pilipinas
 Consegnati tra il 1990 ed il 1995, 27 MD-520MG e 6 MD-530MG, 25 esemplari tra i primi ed i secondi in servizio al febbraio 2020.

Note

Collegamenti esterni 

Elicotteri